Бенда — слов'янське прізвище.

Представники видатної родини музикантів, родом із Чехії:
 Франтішек Бенда (1709—1786) — чеський скрипаль, педагог і композитор.
 Марія Кароліна Бенда (1742—1820) — німецька піаністка, співачка та композитор.
 Їржі Антонін Бенда (1722—1795) — чеський композитор, скрипаль і капельмейстер епохи класицизму.

Інші відомі носії:
 Вацлав Бенда (1907 — ?) — чеський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Йозеф Бенда — чеський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Емануель Бенда (1884 — ?) — чеський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Ернст Бенда (1925—2009) — німецький політичний діяч.
 Ян Бенда (1972) — німецький хокеїст чеського походження, учасник восьми чемпіонатів світу.

В астрономії:
 734 Бенда — астероїд головного поясу, відкритий 1912 року.

Прізвища